Termenul „Sub stele” se poate referi la:

Un roman scris de Archibald Joseph Cronin
Filmul Sub stele, care este transpunerea romanului pe ecran